La LEN Champions League 2018-2019 è stata la 56ª edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre europee di club.

Primo turno di qualificazione 
Undici squadre sono inserite in due gironi da cinque squadre ciascuno (sei il girone A). Si qualificano al secondo turno di qualificazione le prime quattro squadre di ciascun girone.

Gruppo A

Gruppo B

Secondo turno di qualificazione 
Sedici squadre sono inserite in quattro gironi da quattro squadre ciascuno. Si qualificano al terzo turno di qualificazione le prime due squadre di ciascun girone.

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Terzo turno di qualificazione 
Le otto squadre si affrontano in quattro sfide ad eliminazione diretta ad andata e ritorno. Le gare di andata si disputano il 6 ottobre, quelle di ritorno il 10 ottobre.

Quarto turno di qualificazione

Gruppo A

Gruppo B

Quarti di Finale

Semifinale

Finale

Voci correlate 
 LEN Euro Cup 2018-2019
 LEN Euro League Women 2018-2019

Collegamenti esterni 
 
 

Sport acquatici nel 2018
Sport acquatici nel 2019
Edizioni della LEN Champions League